La Serie C2 1998-1999 è stata la 21ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 6 settembre 1998 ed è terminata il 16 maggio 1999.

Stagione

Aggiornamenti
In estate le società  e  si fusero dando vita all'Unione Calcio AlbinoLeffe, mantenendo il titolo sportivo di quest'ultima. 

A causa del fallimento dell', il , neo retrocesso, fu ripescato in Serie C1. Al suo posto venne reintegrato - a sua volta - il .

Altre squadre ripescate furono il  ed il , al posto di  e , escluse per inadempienze finanziarie.

Infine il  fu ammesso a completamento di organici.

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale a gara unica dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1999-2000.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 1999-2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1999-2000.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 1999-2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1999-2000.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 1999-2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998